Il doppio  dell'Open 13 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Robin Haase e Ken Skupski erano i detentori del titolo, ma Haase ha deciso di non partecipare quindi Skupski ha giocato in coppia con Jamie Delgado. I due sono stati eliminati in semifinale da Nicolas Mahut e Édouard Roger-Vasselin, che hanno poi vinto il titolo battendo in finale Dustin Brown e Jo-Wilfried Tsonga per 3-6, 6-3, [10-6].

Teste di serie

  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (semifinale)
  Paul Hanley /  Jamie Murray (primo turno)

  Jean-Julien Rojer /  Igor Zelenay (quarti di finale)
  Alexander Peya /  Lukáš Rosol (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Open 13 2012
ATP World Tour 2012